Первая Федеральная Лига Югославии 1971/1972 () — 43-й сезон чемпионата Югославии по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Югославии на rsssf.com

1971/1972
Югославия
Югославия
Спорт в Югославии в 1971 году
Спорт в Югославии в 1972 году